Die Abkürzung CBZ oder cbz steht für:

 Carbamazepin – ein Arzneistoff
 Comic Book Zip – ein komprimiertes Datenformat, siehe Comic-Book-Format
 eine chemische Schutzgruppe, siehe Benzyloxycarbonyl-Gruppe

CBZ